Bataille de Beaulieu-sous-la-Roche (1793)
 Bataille de Beaulieu-sous-la-Roche (1795)